Վ, վ (вев, ) — тридцята літера вірменської абетки. 

Позначає звук /v/. 

Числове значення — 3000. 

В Юнікоді має такі коди: U+054E для Վ, U+057E для վ. В інших типах кодування відсутня.